Sun Blade — бренд корпорации Sun Microsystems. Был использован дважды: первый раз для линейки рабочих станций с 2000 по 2006 год и второй раз для линейки блейд-серверов, выпущенных после 2006 года.

Рабочие станции 
Линейка рабочих станций производилась на базе процессоров UltraSPARC. Они заменили ранее выпущенные рабочие станции Sun Ultra.

В 2004 году в качестве замены Sun Blade была создана новая линейка рабочих станций Sun Java Workstation. Позже Sun снова использовала бренд «Ultra» для рабочих станций Ultra 20 и Ultra 40. Несмотря на название, эти модели используют процессоры AMD Opteron, а не UltraSPARC. В 2006 году были выпущены рабочие станции Ultra 25 и Ultra 45 на UltraSPARC, которые окончательно заменили соответственно Sun Blade 1500 и Sun Blade 2500.

Модели рабочих станций Sun Blade

Блейд-серверы 

В июне 2006 года Sun представила модульный блейд-сервер Sun Blade 8000 на процессорах AMD Opteron. Шасси Sun Blade 8000 может поддерживать до 10 модулей Sun Blade X8420 или X8440.

В следующем году была выпущена система Sun Blade 6000. Она позволила смешивать модули, основанные на архитектурах UltraSPARC и x64 (x86-64). Модули Sun Blade T6300 и T6320 поддерживают операционную систему Solaris и используют соответственно процессоры UltraSPARC T1 и UltraSPARC T2. Модули Sun Blade X6220 и X6250 используют процессоры AMD Opteron и Intel Xeon соответственно.

Блейд-серверы X-серии поддерживают операционные системы Solaris, Linux, Windows Server 2003 и VMware.

См. также 

 SPARCstation
 Sun Ultra
 Sun Fire

Примечания

Ссылки 
 Sun System Handbook 
 Sun System Handbook, v2.1

Серверы и рабочие станции Sun